5-й Чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодёжных команд 2016 — состоялся с 28 по 30 января 2016 года в Финляндии, в городе Варкаус.

Регламент 
Три команды проведут круговой турнир. Матчи предварительного этапа и полуфиналы пройдут в формате 2 тайма по 30 минут, а финал — в формате 2 тайма по 45 минут.

Итоговая таблица

Матчи

Матчи группового этапа

Финал

Примечания

Ссылки 
 Календарь чемпионата мира среди молодежи

2016
2016 год в хоккее с мячом
Январь 2016 года
Варкаус
Чемпионаты мира в 2016 году
Спорт в Финляндии в 2016 году
Международные соревнования по хоккею с мячом в Финляндии